Funk – gatunek muzyczny
 Funk carioca – gatunku muzycznego pochodzącego z Brazylii
 Funk – wieś w USA
 FUNK – partia kambodżańska
 Walter Funk – niemiecki ekonomista
 Kazimierz Funk – polski biochemik